Okolona puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Okolona (Arkansas)
Okolona (Kentucky)
Okolona (Misisipi)